Козија има више значења:

 Манастир Козија
 Козија (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Козија (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Козија (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Козија (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији